Rudge – brytyjska marka motocykli
 Rudge – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Rudge – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)